N9 steht für:
 Air Åland, finnische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Route nationale 9, eine Nationalstraße in Frankreich
 Autobahn A9 (Schweiz), Nationalstrasse N9 in der Schweiz
 National Route 9, eine Nationalstraße in Südafrika von George nach Colesberg
 N9 (Burkina Faso), Nationalstraße in Burkina Faso
 N9 (Ghana), Fernstraße in Ghana
 N9 (Kamerun), Fernstraße in Kamerun
 N9 (Demokratische Republik Kongo), Fernstraße in Kongo
 N9 (Niger), Fernstraße in Niger
 in den Niederlanden einen Teil des Rijkswegs 9
 Nokia N9, ein Smartphone der Firma Nokia

Abkürzung